Ricky Martin — дебютный одноимённый студийный альбом пуэрто-риканского певца Рики Мартина, выпущенный 6 ноября 1991 года на лейблах Sony Music Mexico и CBS International. Альбом дебютировал и достиг пика на 5-м месте в Latin Pop Albums 16 мая 1992 года в США и был распродан более 500 000 копиями по всему миру.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Рики Мартина
Дебютные альбомы 1991 года
Испаноязычные альбомы Рики Мартина